Long Marston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Long Marton (ort), England, Cumbria, 
 Long Marston, Warwickshire, ort i England, 
 Long Marston, North Yorkshire, England, 
 Long Marston, Hertfordshire, ort i England,  

Robotskapade Storbritannienförgreningar